Гальвес:

 Гальвес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Гальвес — отель, находится в городе Галвестон (штат Техас, США).
 Гальвес, Алехандро (род. 1989) — испанский футболист, защитник.
 Гальвес, Фатима (род. 1987) — испанская спортсменка-стрелок, чемпионка Европы и Европейских игр, призёр чемпионатов мира.
 Гальвес, Хосе (1720—1787) — испанский юрист и политик.
 Гальвес-и-Мадрид, Бернардо де (1746—1786) — испанский военачальник.
 Гальвес де Монтальво, Луис (1549—1591?) — испанский писатель.
 Гальвес Родригес де Ариас, Луис (1864—1935) — испанский авантюрист, основатель эфемерного государства Республика Акри в Южной Америке.